Ardèche est un nom propre qui peut désigner (ou entrer dans la composition du nom de) :

Toponymes 
 Le nom est à l'origine celui de l'Ardèche, rivière française, affluent de la rive droite du Rhône.
 L'Ardèche, département français.
On retrouve également ce nom dans plusieurs noms de communes ardéchoises :
 Albon-d'Ardèche dans le canton de Saint-Pierreville ;
 Lalevade-d'Ardèche dans le canton de Thueyts ;
 Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche et Saint-Marcel-d'Ardèche dans le canton de Bourg-Saint-Andéol ;
 Saint-Maurice-d'Ardèche dans le canton de Villeneuve-de-Berg.

Institutions 
 Conseil départemental de l'Ardèche (avant 2015 Conseil général de l'Ardèche)
 Ardèche Drôme Numérique, syndicat mixte créé par les conseils généraux de l'Ardèche et de la Drôme pour l'aménagement numérique de ces départements.

Gastronomie 
 Jambon de l'Ardèche
 Coteaux-de-l'ardèche, vin
 Vin d'Ardèche

Tourisme 
 Ardèche miniatures, parc de miniatures situé sur la commune de Soyons, en Ardèche.

Média 
 TV Ardèche, chaîne de télévision généraliste et régionale consacrée à l'Ardèche et aux bassins de vie limitrophes.